Bellingrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bellingrodt (1897–1971), deutscher Eisenbahnfotograf
 Friedrich Bellingrodt (1830–1904), deutscher Apotheker, Ehrenbürger von Oberhausen
 Hanspeter Bellingrodt (* 1943), kolumbianischer Sportschütze
 Helmut Bellingrodt (* 1949), kolumbianischer Sportschütze
 Horst Bellingrodt (* 1958), kolumbianischer Sportschütze

Siehe auch:
 Bellingroth